Brookfield Center Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Brookfield Center Historic District (Brookfield Center, Connecticut), NRHP-ID: 91000992
 Brookfield Center Historic District (Brookfield, Ohio), NRHP-ID: 85002922